Una questione d'onore – racconto di Vladimir Nabokov
 Questione d'onore – film del 1935 con Stanlio e Ollio
 Una questione d'onore – film italiano del 1965
 Una questione d'onore – quarto episodio della quinta stagione della serie televisiva Colombo
 Questione d'onore – film per la televisione statunitense del 1997